Teachers (polski tytuł: Duża przerwa) – amerykański serial telewizyjny z 2006 roku
 Teachers (polski tytuł: Nauczyciele) – amerykański film z 1984 roku z Nickiem Nolte i JoBeth Williams w rolach głównych, reż. Arthur Hiller
 Teachers (polski tytuł: Nauczyciele) – brytyjski serial telewizyjny z lat 2001-2004